andere naam van Westerhorn (De Marne)
voormalig waterschap de Kolken (waterschap)